Па́вел Па́влович Бороди́н (род. 25 октября 1946, Шахунья, Горьковская область) — советский и российский государственный деятель, государственный секретарь Союзного государства (2000—2011). Управляющий делами Президента Российской Федерации в 1993—2000. Первый мэр города Якутска с 1990 по 1993 год. Доктор политических наук, профессор политологии, профессор экономики.

Биография 
В 1972 году окончил экономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института по специальности «экономист», в 1985 году окончил высшую партийную школу в Хабаровске.

В 1973—1980 годах работал строителем, прошёл путь от экономиста участка до заместителя генерального директора ПО «Якутскгеология».

С 1980 году был председателем Вилюйского райисполкома (Якутская АССР), затем возглавил горисполком Якутска.

Был членом КПСС до августа 1991 года.

В 1988 году был избран депутатом Якутского городского Совета народных депутатов.

В 1990—1993 годах — председатель городского Совета депутатов г. Якутска, а также первый секретарь Якутского горисполкома, первый в современной истории мэр г. Якутска.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР. На Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1991 года значился в списке депутатской группы «Отчизна». В феврале 1993 года вошёл во фракцию «Согласие ради прогресса». Был членом комитета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

С февраля 1993 года — первый заместитель начальника Главного социально-производственного управления администрации президента РФ.

С 15 сентября 1993 года — начальник Главного социально-производственного управления администрации президента РФ. До этого в течение месяца временно исполнял обязанности начальника управления.

В ноябре 1993 года стал управляющим делами президента РФ.

В декабре 1995 года на выборах в Государственную Думу РФ вошёл в общефедеральный список «Блока Ивана Рыбкина», который не преодолел пятипроцентного барьера.

Распоряжением президента от 12 июля 1996 года Павел Бородин получил благодарность за активное участие в организации и проведении выборной кампании президента РФ.

Возглавлял государственную комиссию по приёмке в эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных систем и систем связи Большого Кремлёвского Дворца, Сената Кремля, Совета Федерации, Государственной Думы, а также государственную комиссию по использованию административных зданий в Москве.

В 1996—1998 годах был членом Совета директоров ОРТ.

19 сентября 1997 года вошёл в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности.

27 июня 1998 года был введён в состав Наблюдательного совета ЗАО «Алмазы России — Саха» (АЛРОСА).

Указом президента от 24 декабря 1998 года введён в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности.

В 1999 году выдвигался на пост мэра Москвы.

В 1998 году основал негосударственный благотворительный фонд «Отчий дом».

10 января 2000 года был освобождён от должности управделами президента «в связи с переходом на другую работу».

С 26 января 2000 года по 2011 год состоял государственным секретарём Союзного государства Россия — Беларусь (СГРБ).

В январе 2001 года был арестован в Нью-Йорке по ордеру на арест, выписанному в Швейцарии, где он подозревался в отмывании денег. Был помещён в тюрьму Бруклина, в апреле согласился на экстрадицию в Швейцарию, где был отпущен под залог в сумме 5 миллионов швейцарских франков, и вернулся в Россию. В марте 2001 был вызван в швейцарский суд, где за закрытыми дверьми он в течение 4 часов давал показания. В марте 2002 швейцарский суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 300.000 швейцарских франков.

С 2004 года — председатель попечительского совета межгосударственного союза городов-героев.

С апреля 2006 года по 2011 год входил в редакционный совет созданного по его инициативе общественно-политического журнала «Союзное государство».

В 2007 году вышла монография Бородина: Бородин П. П. Социально-политическая безопасность и стабильность российского общества: Монография / Вступ. ст. Г. В. Осипова. — Москва: ИСПИ РАН, 2007. — 400 с.

В 2009 году Павел Бородин выступил с серией заявлений о том, что в течение 5—10 лет в состав СГРБ войдёт вся Европа, а затем и Америка.

C 2014 года — председатель правления Союза предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой союз Евразии».

Согласно бывшему генеральному прокурору Юрию Скуратову по книге «Кремлёвские подряды», являлся фигурантом многочисленных уголовных дел, связанных с реконструкцией Кремля через фирму Mabetex.

Награды

Награды России 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (3 октября 1996) — за выдающиеся заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2022).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (26 октября 2016) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почёта (21 ноября 2011) — за большой вклад в становление и развитие Союзного государства и расширение российско-белорусского сотрудничества.
 Государственная премия Российской Федерации (1997).
 Благодарность Президента Российской Федерации (14 августа 1995) — за активное участие в подготовке и проведении празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июля 1996) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 октября 2006) — за большой вклад в становление и развитие Союзного государства и расширение российско-белорусского сотрудничества.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (23 октября 2006) — за заслуги перед государством и личный вклад в развитие и укрепление российско-белорусских отношений.
 Орден «Славы и Чести» РПЦ.

Награды Белоруссии 
 Орден Отечества III степени (21 октября 2011) — за значительный личный вклад в построение Союзного государства и укрепление многоплановых белорусско-российских отношений.
 Орден Дружбы народов (11 декабря 2006) — за большой личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, укрепление белорусско-российской дружбы.

Конфессиональные награды 
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (РПЦ, 2006 год).

Иные награды и звания 
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (4 июня 2002 года, Кемеровская область).
 Орден Почёта (Приднестровская Молдавская Республика, 18 октября 2001 года).
 Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
 Почётный гражданин Вилюйского улуса.
 Почётный доктор Российского государственного социального университета.

Примечания

См. также 
 Дело Mabetex

Ссылки 

 «Путина в Кремль пригласил я». Бывший глава Управделами президента Павел Бородин о своей работе в 90-е годы

Члены КПСС
Народные депутаты России
Кавалеры ордена Почёта (ПМР)
Управляющие делами Президента Российской Федерации
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Заслуженные работники народного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Почётные граждане Вилюйского улуса
Почётные доктора РГСУ
Доктора политических наук
Сотрудники администрации президента России
Выпускники Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии
Председатели Якутского горисполкома
Председатели районных исполкомов РСФСР
Члены совета директоров ОРТ
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации
Кандидаты в мэры Москвы